Indenfor datalogien er en peger () et programmeringssprogsobjekt, der opbevarer en hukommelsesadresse. Dette kan være en anden værdi, der befinder sig i computerhukommelsen eller i nogle tilfælde en hukommelseskortlagt computerhardware. En peger henviser til en placering i hukommelsen, og det at opnå den værdi, der opbevares på den pågældende placering, kendes som at dereferere pegeren. Som en analogi kan et sidenummer i en bogs indholdsfortegnelse betragtes som en peger til den pågældende side; dereferering af en sådan peger ville gøres ved at flippe bogen til siden med det pågældende sidenummer og læse teksten på den side. En pegervariabels faktiske format og indhold afhænger af den underliggende computerarkitektur.

Henvisninger 

Programmeringssprog